Born to Fight ist eine Bezeichnung für 

 einen Hongkong-Eastern der Regisseure Hoi Mang und Corey Yuen, siehe Born to Fight (1989)
 einen Hongkong-Eastern des Regisseurs Godfrey Ho aus dem Jahr 1990, siehe Born to Fight 2
 einen Hongkong-Eastern des Regisseurs Benny Wong aus dem Jahr 1990, siehe Born to Fight 3
 einen Hongkong-Eastern des Regisseurs Frankie Chan aus dem Jahr 1990, siehe Born to Fight 4
 einen Hongkong-Eastern des Regisseurs Philip Ko aus dem Jahr 1991, siehe Born to Fight 5
 einen Hongkong-Eastern des Regisseurs Johnnie Kong aus dem Jahr 1994, siehe Born to Fight 6

 ein Schwarzweiß-Drama von Regisseur Charles Hutchison, siehe Born to Fight (1936)

 einen thailändischen Actionfilm von Phanna Rithikrai, siehe Born to Fight (1986)
 eine Neuverfilmung des thailändischen Actionfilms von Phanna Rithikrai, siehe Born to Fight (2004)

 einen thailändischen Martial-Arts-Film aus dem Jahr 2006, siehe Born to Fight – Dynamite Warrior
 den Originaltitel eines italienischen Actionfilms von Bruno Mattei, siehe Born to Win